

Lokalizacje

Niemcy 
 Baiern – dzielnica Abensberga
 Baiern – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg

Zobacz też 
 Bayern